Уплатное () — село Уплатновского сельского совета (Близнюковский район, Харьковская область, Украина).

Код КОАТУУ — 6320686501. Население по переписи 2001 года составляет 739 (345/394 м/ж) человек.

Является административным центром Уплатновского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Берестовое, Мыловка, Новоуплатное и Кленовое.

Географическое положение 
Село Уплатное находится на правом берегу реки Большая Терновка, есть мост.

На противоположном берегу находится село Мыловка, в 4-х км — железнодорожная станция Платформа 948 км.

История 
 1861 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть машинно-тракторные мастерские.
 Больница.

Культура 
 Две школы.
 Тир.
 Клуб.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 143 воина.

Религия 
 Свято-Вознесенский храм — во время войны он был уничтожен.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района